Okręty US Navy o nazwie USS  "Condor":
 Pierwszy  został zbudowany w 1937.
 Drugi . Jego stępkę położono w 1942.

Condor